Биафра — термин, который может означать:

 Биафра — самопровозглашенное государство на юге Нигерии, существовавшее в 1967—1970 годах.
 Биафра — залив в Атлантическом океане
 Джелло Биафра — американский рок-музыкант, бывший солист Dead Kennedys